Переможець кубка світу з біатлону 2019–20 у загальному заліку серед чоловіків визначатиметься за результатами 24 гонок упродовж 9 етапів кубка світу та чемпіонату світу. Його буде нагороджено «Великим кришталевим глобусом». Заплановано 9 спринтів, 6 гонок переслідування, 6 мас-стартів та 3 класичні індивідуальні гонки.

Лауреати попереднього сезону

Гонки
{| class="wikitable" width=85%
|Гонка:
|!align="center" bgcolor="gold"|Золото:
|!align="center" bgcolor="silver"|Срібло:
|!align="center" bgcolor="CC9966"|Бронза:
|-
|Естерсунд, спринт 10 км
|Йоганнес Тінгнес Бо
|Тар'єй Бо
|Матвій Єлісєєв
|-
|Естерсунд, індивідуальна гонка, 20 км
|Мартен Фуркад
|Сімон Детьє
|Кантен Фійон Майє
|-
|Гохфільцен, спринт 10 км
|Йоганнес Тінгнес Бо<small> 
| Сімон Детьє <small>
| Олександр Логінов <small>
|-
|Гохфільцен, переслідування 12,5 км
|Йоганнес Тінгнес Бо<small> 
| Олександр Логінов <small>
| Емільєн Жаклен <small>
|-
|Аннесі, спринт 10 км
|Бенедікт Долль<small> 
|Тар'єй Бо
| Кантен Фійон Майє
|-
|Аннесі, переслідування 12,5 км
|Йоганнес Тінгнес Бо<small> 
| Кантен Фійон Майє <small>
|  Ветле Шостад Крістіансен <small>
|-
|Аннесі, мас-старт 15 км
|Йоганнес Тінгнес Бо<small> 
| Емільєн Жаклен <small>
|Тар'єй Бо<small> 
|-
|Обергоф, спринт 10 км
|Мартен Фуркад<small> 
|Емільєн Жаклен<small> 
|Йоганнес Кюн<small> 
|-
|Обергоф, мас-старт 15 км
|Мартен Фуркад<small> 
|Арнд Пайффер<small> 
|Сімон Детьє<small> 
|-
|Рупольдінг, спринт 10 км
|Мартен Фуркад<small> 
|Кантен Фійон Майє<small> 
|Бенедікт Долль<small> 
|-
|Рупольдінг, переслідування 12,5 км
|Мартен Фуркад<small> 
|Кантен Фійон Майє<small> 
|Ветле Шостад Крістіансен<small> 
|-
|Поклюка, індивідуальна гонка 20 км
|Йоганнес Тінгнес Бо <small>
|Мартен Фуркад <small>
|Фаб'єн Клод <small>
|-
|Поклюка, мас-старт 15 км
|Кантен Фійон Майє'<small> 
|Бенедікт Долль<small> 
|Йоганнес Тінгнес Бо<small> 
|}

 Нарахування очок Система нарахування очок у спринтерських гонках, гонках переслідування та класичних індивідуальних гонкахСистема нарахування очок в мас-стартах''

Підсумкова таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2019-20
2020 у біатлоні
2019 у біатлоні